Каракоюнлу:

 Кара-коюнлу — объединение огузских тюркских племён.

Топонимы 

 Каракоюнлу — город, центр одноимённого района провинции Ыгдыр в Турции.
 Каракоюнлу — село в Агсуинском районе Азербайджана.
 Каракоюнлу — село в Бардинском районе Азербайджана.
 Каракоюнлу — село в Губадлинском районе Азербайджана.
 Каракоюнлу — село в Шамкирском районе Азербайджана.
 Азад Каракоюнлу — село в Тертерском районе Азербайджана.
 Гашалты Каракоюнлу  — село в административном подчинении города Нафталан Азербайджана.
 Мирзахан Каракоюнлу — село в Бардинском районе Азербайджана.
 Тап Каракоюнлу — село в Геранбойском районе Азербайджана.
 Чай-Каракоюнлу — село в Шекинском районе Азербайджана.